Nyssia incisarius är en fjärilsart som beskrevs av Lederer 1870. Nyssia incisarius ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
incisarius